La Societas Italica Rosae + Crucis, nota anche con l'acronimo S.I.R+C, è una società rosicruciana italiana e mondiale, nata a Fresonara in provincia di Alessandria il 21 marzo del 2017.

Scopo della Societas consiste nello studio e nell’approfondimento di tutte quelle tematiche legate alla tradizione del movimento filosofico europeo seicentesco denominato Rosacrociano,  e di tutte le discipline ermetico-alchemico-kabalistiche proprie della cultura esoterica occidentale; compreso l’approfondimento di quella corrente di pensiero denominata Martinismo, nonché, di tutte le influenze simboliche e rituali provenienti dall’Antico Egitto e confluite, dopo la campagna napoleonica del 1799, nei cenacoli culturali europei.

Storia 
La Societas Italica Rosae Crucis nasce nel 2017, nel Basso Piemonte, su ispirazione dell’impulso Rosicruciano originario, che in forma occulta cominciò ad agire già nel XIII° secolo e successivamente emerse in forma essoterica con i Manifesti Rosacroce, ovvero la Fama Fraternitatis Rosae Crucis (1614), Confessio Fraternitatis (1615) e le Le nozze chimiche di Christian Rosenkreutz (1616).  Inizialmente composta da pochi membri di altre realtà iniziatiche, fra cui massoneria e martinismo, successivamente trovò grande interesse da parte di molti iniziati ed esoteristi, diffondendosi, nel giro di un biennio, in diverse parti d'Italia e del mondo.

Filosofia 
La Societas Italica Rosae+Crucis è una Società iniziatica che coltiva la tradizione Rosicruciana, fondata idealmente da Christian Rosenkreutz, con particolare riferimento alla tradizione Italiana di: Federico Gualdi, Giuseppe Francesco Borri, Francesco Maria Santinelli, Massimiliano Savelli Palombara e di Cristina di Svezia.

Il Rosicrucianesimo della Societas Italica implica la comprensione e l’attuazione tanto della Via Magica quanto della Via Mistica, trascendendole entrambe per mezzo della Via Mediana al fine della restaurazione dell’Uomo Universale originario.

Struttura della Societas Italica R+C 
La Societas Italica Rosae+Crucis(S.I.R+C)  è governata da un Supremus Magus e dal suo Supremo Consiglio.

La Societas Italica è strutturata nel seguente modo:

I Ordine 
 I grado - Zelator
 II grado - Theoricus
 III grado- Practicus
 IV grado - Philosophus

II Ordine 
 V grado - Adeptus Minor
 VI grado - Adeptus Major
 VII grado - Adeptus Exemptus

III Ordine 
 VIII grado - Magister Templi
 IX grado - Magus

I nuovi membri devono scegliere un "Motto Latino" o un "nome iniziatico" come distintivo nella Società italica R+C. Ogni membro rosicruciano, a seconda del genere di appartenenza, è denominato Frater o Soror dagli altri Membri della Societas.

I membri indossano un’alba bianca e la fascia verde smeraldo della Societas, sulla quale, ogni stella rossa rappresenta un Grado conseguito.

Requisiti di accesso 
L'accesso è garantito a tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e professino fede nella trinità cristiana. L'ingresso nell'Ordine avviene esclusivamente per cooptazione.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Rosacroce
Ermetismo
Esoterismo